Michael Böhnke ist der Name folgender Personen:

*Michael Böhnke (Theologe) (* 1955), deutscher römisch-katholischer Theologe
Michael Böhnke (Fußballspieler) (* 1959), deutscher Fußballspieler